Meteorus achterbergi (Chen & Wu), een schildwesp
 Meteorus achterbergi (Huddleston), een schildwesp

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing